Генрих Бурхард (; 5 октября 1894, Фульда — 11 апреля 1945, Любтен) — военачальник нацистской Германии, генерал зенитных войск.

Биография 
С марта 1914 года на военной службе в артиллерийском полку Лотарингии № 16.
Участник Первой мировой войны.

После роспуска германской армии оставлен в рейхсвере, служил в артиллерийских и транспортных частях. В 1930 году окончил Высшую техническую школу Шарлоттенбурга и курсы офицеров Генштаба (1937).

С 1 октября 1934 года — командир транспортного (зенитного) батальона «Вольфенбюттель», который в октябре 1935 был передан люфтваффе.

С 1 февраля 1938 года — начальник Оперативного отдела академии ВВС нацистской Германии. С 30 июня 1938 года — начальник штаба 12-й авиационной области, с 15 августа 1940 года — авиационной области «Западная Франция». С 3 декабря 1940 по 1 июля 1941 — начальник 2-го командования ПВО. С 1 августа 1941 года — начальник 7-го командования ПВО. С 1 сентября 1941 года — командир 7-й зенитной дивизии. С 21 февраля 1942 года — начальник Лицевого штаба авиационной области «Северная Африка». С 6 августа по 21 декабря 1942 года — командир 19-й, с 1 марта 1943 года — 7-й зенитной дивизии. С 10 июля 1944 года — генерал зенитных войск для особых поручений при главнокомандующем ВВС нацистской Германии.

11 апреля 1945 года покончил жизнь самоубийством.

Звания 
 Фанен-юнкер (23 марта 1914)
 Фендрик (1 марта 1915)
 Лейтенант (18 апреля 1915)
 Обер-лейтенант (1 августа 1922)
 Гауптман (1 января 1928)
 Майор (1 июля 1934)
 Оберст-лейтенант (1 октября 1936)
 Оберст (1 февраля 1939)
 Генерал-майор (1 ноября 1940)
 Генерал-лейтенант (1 августа 1941)
 Генерал зенитных войск (1 сентября 1944)

Награды 
 Железный крест 2-го и 1-го класса
 Нагрудный знак «За ранение» в чёрном
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» 4-го, 3-го, 2-го класса (18 лет)
 Нагрудный знак пилота
 Медаль «В память 1 октября 1938 года»
 Почётная пряжка на ленте для сухопутных войск 2-го и 1-го класса
 Серебряная медаль «За воинскую доблесть» (Италия)
 Нагрудный знак зенитной артиллерии люфтваффе
 Манжетная лента «Африка»
 Немецкий крест в золоте (23 февраля 1943)

Некоторые немецкие историки утверждают, что Бурхард 31 октября 1944 года был награждён Рыцарским крестом Железного креста, однако документальных подтверждений этому нет.

Литература 
 Константин Залесский. «Элита» Гитлера во Второй Мировой. Кто был кто в Третьем Рейхе". М. Яуза-Пресс. 2017

Артиллеристы Первой мировой войны (Германия)
Члены фрайкора
Генералы люфтваффе
Самоубийцы